Aquest article presenta la llista de les comunes de Nova Caledònia. Nova Caledònia es divideix en 33 comunes.

Per codi INSEE 
La llista següent dona per algunes comunes el codi INSEE.

Per superfície 
Les mateixes comunes, classificades per superfície en ordre decreixent (Nova Caledònia té 19.053 km² en total). L'extensió mitjana de les comunes és de 577,38 km², molt superior a la mitjana de les comunes franceses metropolitanes (14,88 km²).

Per població 
Les mateixes comunes, classificades per població en ordre decreixent (Nova Caledònia té 245.580 habitants el 2009, amb una densitat de 12,5 hab./km², dos cops inferior a la mitjana nacional). La població mitjana és de 7.441 habitants, superior a la mitjana metropolitana (1.542 habitants).

Referències 

Municipis de Nova Caledònia